Alling ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Alling, Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Alling (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Alling (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Alling (Gemeinde Stainztal), Ortsteil der Gemeinde Stainztal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

im NRHP gelistete Objekte:
 Alling & Cory Buffalo Warehouse, in Buffalo, New York, ID-Nr. 10000026
 Francis D. Alling House, in Tallmadge, Ohio, ID-Nr. 87002093

Alling ist der Familienname folgender Personen:
 Morgan Alling (* 1968), schwedischer Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Schriftsteller sowie Regisseur